William Temple kan syfta på bland andra:

 Sir William Temple (diplomat) (1628–1699), engelsk diplomat och skriftställare
 William Temple (politiker) (1814–1863), amerikansk politiker
 William Temple (ärkebiskop) (1881–1944), ärkebiskop av Canterbury